André Drouart désigne :
 André Drouart (1896-1943), un résistant français.
 André Drouart, un homme politique belge.
 Avenue André Drouart, une rue bruxelloise de la commune d'Auderghem.